Maurycy Prozor kan syfta på:

 Maurycy Prozor (1801–1886), polsk general, delaktig i novemberupproret
 Maurycy Prozor (1849–1928), polsk diplomat i rysk tjänst